Ghirlandaio oder Ghirlandajo ist der Familienname folgender Personen:

Benedetto Ghirlandaio (1458–1497), italienischer Maler
Davide Ghirlandaio (1452–1525), italienischer Maler
Domenico Ghirlandaio (1448–1494), italienischer Maler
Ridolfo Ghirlandaio (1483–1561), italienischer Maler
Tommaso Ghirlandaio (1424– nach 1480), möglicherweise italienischer Goldschmied